Breggia steht für:

 Breggia (Fluss), Fluss im Muggiotal, Kanton Tessin, Schweiz
 Breggia TI, Gemeinde im Kanton Tessin